Rostowka (russisch ) ist der Name folgenden Ortschaften:
 Rostowka (Kasachstan), Dorf im Gebiet Qaraghandy, Kasachstan

in Russland:
 Rostowka (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Rostowka (Omsk, Bolscheretschenski), Dorf im Rajon Bolscheretschenski der Oblast Omsk 
 Rostowka (Omsk, Nasywajewski), Dorf im Rajon Nasywajewski der Oblast Omsk 
 Rostowka (Omsk, Omski), Siedlung, Verwaltungssitz des Rajons Omski der Oblast Omsk 
 Rostowka (Pensa, Belinski), Dorf im Rajon Belinski der Oblast Pensa 
 Rostowka (Pensa, Kamenski), Dorf im Rajon Kamenski der Oblast Pensa 
 Rostowka (Pensa, Tamalinski), Siedlung im Rajon Tamalinski der Oblast Pensa 
 Rostowka (Tatarstan), Dorf in der Republik Tatarstan
 Rostowka (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda